

Patronyme 

 Chitta Ranjan Dutta (1927-2020),  militaire bangladais héros de la guerre de libération du Bangladesh.
 J.P. Dutta (1949-), réalisateur, scénariste et producteur indien.
 Lara Dutta (1978-), actrice indienne.